Черепахин — русская фамилия. Известные носители:

 Черепахин, Борис Борисович (1894—1969) — известный советский учёный-юрист, доктор юридических наук, профессор.
 Черепахин, Сергей Павлович (1923—1989) — командир пулеметного расчета, Герой Советского Союза.